Javad Allahvardi (Irão, 16 de Junho de 1954) é um antigo futebolista iraniano

Clubes 
Allahverdi jogou no clube Persepolis de Teerão/Teerã

Carreira internacional 

Javad Allahverdi jogou pela Seleção Iraniana de Futebol na Copa do Mundo de 1978, realizada na Argentina.

Allahverdi, Javad
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1978
Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Futebolistas do Persepolis F.C.